Хуан-Мануэль-Кахигаль () — муниципалитет в составе венесуэльского штата Ансоатеги. Административный центр — город Оното. Муниципалитет назван в честь венесуэльского математика .

Административное деление 
Муниципалитет делится на 2 прихода:
 Оното
 Сан-Пабло

Примечания 

Муниципалитеты Ансоатеги